La Superliga russa di pallavolo maschile 2011-2012 si è svolta dal 1º ottobre 2011 al 21 aprile 2012: al torneo hanno partecipato 16 squadre di club russe e la vittoria finale è andata per la quinta volta, la quarta consecutiva, al Volejbol'nyj klub Zenit-Kazan'.

Regolamento
La competizione prevede che le sedici squadre partecipanti siano due gruppi da otto squadre ciascuno. La divisione è dettata da ragioni geografiche. Le squadre all'interno dei due gruppi si affrontano in gironi di andata e ritorno, al termine dei quali le prime due classificate accedono ai quarti di finale dei play-off scudetto, mentre le squadre classificate tra il terzo ed il sesto posto, disputano gli ottavi di finale; chi vince accede ai quarti, chi perde raggiunge ai play-out le ultime due classificate nei due gruppi. Sono previsti i play-off per il quinto posto, disputati tra le perdenti dei quarti di finale, ed una finale per il terzo posto, disputata tra le due semifinaliste perdenti. Ai play-out è prevista una retrocessione diretta, mentre la penultima classificata prende parte al Challenge match contro la vincitrice dei play-off promozione della Vysšaja Liga A. A partire da questa stagione vengono ospitati due club esteri, uno ucraino ed uno bielorusso, rispettivamente  e ; entrambe le formazioni ospiti concorrono ai play-off per il titolo, ma sono esonerate dal disputare eventualmente i play-out.

Squadre partecipanti

Formazioni

Campionato

Regular season

Gruppo Occidentale

Risultati

Classifica

Gruppo Orientale

Risultati

Classifica

Play-off scudetto

Risultati

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finali

Finali 3º posto

Play-off 5º posto

Risultati

Semifinali

Finale

Play-out
La formula prevede che le squadre si sfidino in due round robin sui campi delle squadre meglio piazzate in regular season, ripartendo da 0 punti; l'ultima classificata retrocede direttamente, la penultima gioca il Challenge match. Le due formazioni straniere ospiti sono esonerate dal disputare i play-out. Il primo round si è giocato a Belgorod, mentre il secondo a Kemerovo.

Risultati

Classifica

Challenge match

Classifica finale

Note

Collegamenti esterni

 2011-2012